En els Jocs Olímpics d'Estiu de 1984 celebrats a la ciutat de Los Angeles (Estats Units d'Amèrica) es disputaren 12 proves de boxa, totes elles en categoria masculina, i una més que en l'edició anterior. La competició es dugué a terme entre el dia 29 de juliol i l'11 d'agost de 1984 al Los Angeles Memorial Sports Arena.

En la competició de boxa participaren un total de 354 boxadors de 81 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 1984 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1984
Boxa als Jocs Olímpics